Kamoro steht für:

 eine Ethnie in Westneuguinea, siehe Mimika
 die Sprache der Mimika, siehe Kamoro (Sprache)
 ein Fluss in Madagaskar, siehe Kamoro (Fluss)